Krieg der Knöpfe bezeichnet:

 Krieg der Knöpfe (Roman), einen Jugendroman von Louis Pergaud

sowie eine Vielzahl von Verfilmungen desselben:
 La Guerre des gosses, eine französische Verfilmung des Romans von Jacques Daroy aus dem Jahr 1936
 Der Krieg der Knöpfe (1962), eine französische Verfilmung des Romans von Yves Robert aus dem Jahr 1962
 Der Krieg der Knöpfe (1994), eine britisch-französische Neuverfilmung von John Roberts aus dem Jahr 1994
 Der Krieg der Knöpfe (2011), eine französische Neuverfilmung von Yann Samuell aus dem Jahr 2011
 Krieg der Knöpfe (2011), eine französische Neuverfilmung von Christophe Barratier aus dem Jahr 2011

sowie ein Brettspiel:
 Der Krieg der Knöpfe (Spiel), ein Brettspiel aus dem Jahr 2018